Альверня:

 Альверня — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Хшанувский повят.
 Альверня — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Хшанувский повят, Малопольское воеводство.